Coppa del Re 2020-2021 – edizione della competizione di calcio
 Coppa del Re 2020-2021 – edizione della competizione di calcio a 5
 Coppa del Re 2020-2021 – edizione della competizione di pallavolo